Une vie (Guy de Maupassant), novelle uit 1883
 Une vie (film), film gebaseerd op de novelle van Guy de Maupassant uit 2016
 Une vie (Simone Veil), autobiografie uit 2007
 Une vie (1958)